Il doppio del torneo di tennis Brussels Outdoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Krulevitz e Thierry Stevaux che hanno battuto in finale Eric Fromm e Cary Leeds 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Mike Cahill /  Peter McNamara (quarti di finale)
 Alejandro Pierola /  Belus Prajoux (primo turno)

 Christophe Freyss /  Ángel Giménez (quarti di finale)
 Alejandro Gattiker /  Alejandro Gattiker (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Outdoor 1980